Władysław Leszczyński – podkomorzy brzeskolitewski
 Władysław Leszczyński (zm. 1679) – wojewoda łęczycki, podkomorzy poznański
 Władysław Leszczyński (1616–1680) – polski kompozytor barokowy
 Władysław Leszczyński (1852–1916) – akwarelista, rysownik, literat